Fietssnelweg F14
 Grumman F-14 Tomcat